Beciu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Beciu (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Beciu (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Beciu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea